Арджуна:
 Арджуна — герой древнеиндийского эпоса «Махабхарата».
 Арджуна — правитель Парадана (нынешний Пакистан).
 Арджуна — индийская гражданская награда, вручается за стабильно высокие спортивные достижения.
 Арджуна — вулкан на острове Ява (Индонезия).

См. также 
 Арджун